21. Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim 2010 odbyły się w Mont-Sainte-Anne (Kanada) w dniach 31 sierpnia - 5 września 2010.

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie UCI 

Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim
2010 w kolarstwie
2010 w Kanadzie
Kolarstwo w Kanadzie
Sport w prowincji Quebec